«Воображляндия, эпизод II» () — 11 эпизод 11 сезона (№ 164) сериала «Южный парк», премьера которого состоялась 24 октября 2007 года. Серия является продолжением «Воображеньелэнда» и второй частью трилогии «Кайл сосёт яйца Картмана» ().

Сюжет 
Баттерсу снится, что он у себя дома в кровати, однако вскоре его будят, и он обнаруживает себя в Воображляндии — он упал в обморок, когда злые воображаемые существа начали проникать через разрушенный Барьер. Существа (такие, как убийцы из фильмов ужасов Фредди Крюгер и Джейсон Вурхиз, имперские штурмовики из Звёздных войн, сайлоны из Battlestar Galactica и всевозможные прочие монстры) атакуют освободивших их террористов, а затем нападают на добрых воображаемых персонажей. Мэра смертельно ранит Чужой. Перед смертью Мэр говорит всем бежать в Мармеладный лес и укрыться в Замке «Солнечный луч». Баттерс вместе со  и Королём леденцов убегает в лес, а монстры продолжают покорять и разрушать Воображляндию.

Тем временем Кайла и Стэна допрашивают сотрудники Пентагона, пытаясь выяснить, каким образом им удалось попасть в Воображляндию. Но друзья не знают, как мэр сумел их туда отвезти, и не могут ничем помочь. Один из сотрудников во время допроса проговаривается, что у правительства США есть портал в Воображляндию, построенный в ходе холодной войны, но его так и не удалось открыть. После этого генерал вынужден показать детям портал. Пытаясь понять, как его открыть, Стэн и Кайл вспоминают, что по пути в Воображляндию мэр пел длинную «Песню воображения». Военные просят воспроизвести её, и ребята начинают долго пытаться повторить все изменения тональности и интонации при пении единственного слова «воображение» (ведь песня, по словам Стэна, была «реально длинная и тупая»). Через некоторое время портал проявляет активность и наконец открывается. Военные готовятся пройти через портал и атаковать террористов (они не знают, что террористов уже уничтожили злые воображаемые существа).

Воображляндия захвачена злобными существами, самыми чудовищными из которых оказываются лесные зверушки-дьяволопоклонники, которых придумал Картман в серии «Рождество у лесных тварей». Пока Баттерс и добрые вымышленные существа идут через Галлюциногенный лес, Картман приезжает в Вашингтон, звонит в Пентагон и узнаёт, где находится Кайл, после чего врывается в зал с порталом и показывает генералам договор. Генералы вынуждены отправить Кайла с Картманом в пустой конференц-зал, чтобы Кайл выполнил условие договора и пососал Картману яйца. Кайл торопится, чтобы скорее вернуться в зал с порталом, но Картман злорадствует, растягивая предвкушение, и начинает долгие приготовления к вожделенному моменту. В конце концов звучит сигнал тревоги, и Кайл с Картманом вынуждены вернуться в зал с порталом.

Правительство США отправляет в портал несколько солдат во главе с Куртом Расселлом (генерал объясняет это тем, что тот снимался в «одном фильме, в котором было что-то похожее»). Солдаты успешно проходят через портал и сообщают по рации, что наткнулись на «говорящих рождественских лесных зверушек». Стэн догадывается, о ком идёт речь, и старается предупредить солдат, но тех тут же начинают насиловать.

Вскоре в Пентагон через портал врывается Челмедведосвин и начинает убивать рабочих, а потом хватает Кайла. Выживший рабочий перенастраивает портал так, что он засасывает Челмедведосвина обратно в Воображеньелэнд, но вместе с ним туда улетает и Стэн. При этом Челмедведосвин швыряет Кайла, тот получает серьёзные ранения и теряет сознание. Врач объявляет, что Кайл погиб. Картман, в ужасе от того, что Кайл так и не выполнил условие договора, кричит на него и пробует выполнить массаж сердца даже после того, как врачи не смогли его оживить с помощью дефибриллятора. Картман чуть не плачет, но тут Кайл приходит в себя, и его уносят в больничную палату.

В Воображеньелэнде Баттерс добирается до Замка «Солнечный луч». Стражники относятся к нему с подозрением, из-за того что он из реального мира. Когда Баттерс упоминает, что участвовал в поимке лепрекона, его берут под стражу и ведут к Консулату девяти, состоящему из самых мудрых вымышленных персонажей. В консулат входят Аслан из Хроник Нарнии, Попай, Гэндальф, Чудо-Женщина, Иисус, Люк Скайуокер из Звёздных войн, Морфеус из Матрицы, Зевс и Глинда из Волшебника Страны Оз. Судя по всему, консулат получил от злых существ предложение оставить замок в обмен на жизнь и обсуждает это предложение; после появления Баттерса консулат решает, что мэр привез его в Воображеньелэнд, чтобы Баттерс помог им справиться с террористами, и объявляют, что именно он должен быть их героем. Баттерс вынужден согласиться.

Тем временем правительство США решает, что единственный способ остановить террористов — запустить в портал ракету с ядерной боеголовкой; они не знают, что внутри до сих пор находятся Стэн и Баттерс. В конце серии Кайл лежит на больничной постели; он просыпается, а рядом стоит улыбающийся Картман с договором в руках.

Продолжением этого эпизода стала серия «Воображляндия, эпизод III».

Реакция 
Эпизод посмотрело более 3,6 миллионов зрителей, благодаря чему он стал самой смотримой программой на всём телевидении в среду среди мужчин от 18 до 24 лет. Эпизод стал частью общего бурного успеха трилогии: в сумме она получила колоссальный рейтинг 7,5 для мужчин 18-24 лет (впервые со времён второго сезона). Вместе с остальными эпизодами трилогии он был выпущен на специальном DVD в марте 2008 года как единый фильм Imaginationland: The Movie в режиссёрской версии с бонусными материалами и комментариями.

Посвящённый телевидению блог  дал на эпизод весьма положительную рецензию, отметив «маленькие нюансы» вроде шутки про название проекта, то, что получила развитие «Песня воображения» из первой части и в целом заключив, что эпизод отличный. На  серии поставили балл 8,5 (очень хорошо), отметив, что «Трей и Мэтт проделали отличную работу, соединив ностальгические моменты и новые отличные идеи». Более сдержанную оценку дал ресурс IGN, поставивший 7,9 балла; в рецензии говорится, что, «несмотря на некоторые смешные моменты и присутствие отличных характеров из прошлого, этот эпизод вызывает ощущение второй части трилогии, в которой должно бы быть две части». Также серия получила высокий рейтинг 9,4 в соответствии с голосованием на сайте TV.com, а его рейтинг на IMDb в настоящий момент составляет 8,4.

Пародии 
 Серия начинается с фрагмента «Previously on…» () и повтора нескольких ключевых моментов предыдущей серии. Подобная заставка характерна для телесериалов вроде «Скорой помощи», особенно драм, чтобы напомнить зрителям, что произошло в предыдущей серии. Хотя надпись на экране гласит «Ранее в South Park», голос Картмана за кадром отчётливо произносит «Ранее в Battlestar Galactica». (Мэтт Стоун и Трей Паркер упоминали о своей любви к «Battlestar Galactica» во время получения Peabody Award в 2006 году.)
 Серия начинается со сцены полёта над горами, пародируя фильм Питера Джексона «Властелин колец: Две крепости». Пейзаж и музыка повторяют сцену из фильма.
 Эпизод сна Картмана является пародией на сцену сна главной героини, Аки Росс, в фильме «Последняя фантазия: Духи внутри» (оттуда взята фраза «Каждую ночь — один и тот же сон», также звучавшая в фильме «Терминатор 2»). Также в эпизоде пародируется сон Максимуса из фильма «Гладиатор». Музыка, звучащая во время этой сцены, очень напоминает тему из сериала 2004 года по вселенной Battlestar Galactica.
 Мэр Воображеньелэнда говорит Баттерсу трижды стукнуть одним каблуком о другой, чтобы перенестись домой. Это отсылка к «Волшебнику Страны Оз», где с помощью того же метода Дороти и Тото вернулись в Канзас.
 Тропа, по которой идут в лесу Баттерс, Король леденцов и Снорф, очень напоминает тропинку из настольной игры Candy Land.
 Эпизод с выковыриванием Джейсоном глаза Земляничной Печеньке отсылает к эпизоду из фильма «Хостел». Идея написать в пустую глазницу является отсылкой к финалу фильма «See No Evil».
 Сцена, когда Стэн и Кайл вспоминают окончание и детали «Песни воображения», очень напоминает эпизод из фильма Стоуна и Паркера «Каннибал! Мюзикл», в котором охотники пытаются вспомнить окончание своей песни.
 Идея портала, а также его внешний вид и даже звучащая в эпизодах с ним фоновая музыка, взята из фильма «Звёздные врата», в котором снимался Курт Расселл. Здесь Расселл появляется среди солдат, которые должны пройти в Воображеньелэнд; когда он спрашивает, почему он здесь, генерал отвечает: «Ты снимался в фильме, где происходило что-то вроде этого», намекая на его роль во «Вратах». Название «Дверь в Воображенье» () также является пародией на «Звёздные врата».
 Сцена попадания Стэна в портал напоминает сцену из конца третьей книги манги «Akira», в которой Канеда подвергается психическому воздействию, вызванному Акирой.
 Замок «Солнечный луч» очень похож на Ривенделл из кинотрилогии «Властелин колец».
 Сцена, в которой Картман оживляет Кайла, является немного укороченной копией со сцены из эпизода сериала «Остаться в живых» «У всех лучших ковбоев были проблемы с родителями», где Джек Шепард возвращает к жизни Чарли Пэйса, несмотря на то, что у того не заметно сердцебиение, и все считают, что он умер. Мимика Картмана и Кайла в момент воскрешения в точности повторяет мимику Джека и Чарли в эпизоде. Из аналогичного эпизода фильма «Бездна» взята звучащая в этой сцене фраза Картмана: «Ты никогда не сдавался на протяжении всей жизни, так что борись!».
 Когда Челмедведосвин выходил из портала, там же появляются демоны из Doom 3 и начинают атаковать учёных. Звуки, которые издаёт Челмедведосвин, очень напоминают звуки, издаваемые некоторыми отрицательными персонажами в оригинальной игре Doom.
 Во время атаки Челмедведосвина сцена с тянущимся к красной кнопке полумёртвым учёным, возможно, отсылает к эпизоду аниме «Эльфийская песнь», в котором диклониус Марико, вышедшая из под контроля, стала убивать учёных, и одна из них, девушка с оторванными ногами, точно так же нажала на кнопку.
 Сцена с Баттерсом, стоящим перед Консулатом девяти, очень напоминает сцену из фильма «Звёздные войны. Эпизод I. Скрытая угроза», когда маленького Анакина Скайуокера представляют совету джедаев.

Жители Воображляндии 
* Звёздочкой помечены персонажи комиксов.

Персонажи, появлявшиеся в предыдущей части трилогии, не упоминаются.

Консулат девяти 
 Аслан из Хроник Нарнии
 Попай
 Гэндальф
 Чудо-Женщина*
 Иисус
 Люк Скайуокер из Звёздных войн
 Морфеус из Матрицы
 Зевс
 Глинда из Волшебника Страны Оз

Факты 
 К эпизоду был выложен тизер с эпизодом начала разговора Картмана и Кайла в конференц-зале.
 Во флешбэках к предыдущему эпизоду слегка изменены слова генерала: он говорит «террористы только что атаковали наше воображение» вместо «террористы успешно атаковали наше воображение».
 В эпизоде не появляются Кенни и Джимми, несмотря на то, что в первом эпизоде трилогии они также побывали в Воображляндии.
 Человек, руководящий действиями Пентагона, судя по всему, находится в чине штаб-сержанта, хотя и носит 4 звезды, как генерал. Хотя к нему обращаются «сэр», в случае, если он штаб-сержант, это невозможно — обращение «сэр» принято только к офицерам.
 В этом эпизоде Кайл умирает (или практически умирает). Известно, что Трей Паркер и Мэтт Стоун планировали убить Кайла в конце пятого сезона и полностью заменить на Баттерса, однако в дальнейшем остановились на временном убийстве Кенни. Следует также отметить, что Кайл ранее был на краю жизни и смерти 3 раза — в эпизодах «Тампоны из волос чероки», «Суперлучшие друзья», «Картманлэнд» и во всех трёх случаях его спасал Стэн.
 При первом показе, когда Картман кричал возле тела Кайла «Nooo!», крик звучал не как голос Эрика, а как неизменённый голос озвучивающего его Трея Паркера. В дальнейших показах голос Картмана приобрёл обычное своё звучание. Также в повторных показах серии немного изменён голос Аслана.

Аллюзии к другим эпизодам

Рождество у лесных тварей 
В эпизоде восьмого сезона «Рождество у лесных тварей» Картман рассказывает в классе рождественскую историю о группе симпатичных лесных животных, которые на самом деле являются садистами и сатанистами, пытающимися родить своего зачатого от Сатаны спасителя, Антихриста. В этом эпизоде животные из воображения Картмана оказываются обитателями злой половины Воображеньелэнда, причём на редкость злыми даже на фоне своих соседей; они придумывают самые ужасные и извращённые планы, чтобы убивать и пытать добрых существ, и насилуют солдат, прошедших через портал. Знаменитый маньяк Джейсон говорит, что не хотел бы встретить ребёнка, который вообразил таких животных.

Челмедведосвин 

В эпизоде десятого сезона «Челмедведосвин» бывший вице-президент США и активист Эл Гор показан выдумывающим глупые истории про страшное существо Челмедведосвина, который является «получеловеком, полумедведем и полусвином». В этом эпизоде существо, которое он выдумал, выходит из портала в Воображеньелэнд в реальный мир и убивает нескольких учёных до того, как его затягивает обратно. Во время нападения учёные ведут диалог, который повторяет разговор из того же эпизода, о том, насколько это существо человек, насколько медведь и насколько свин. Следует отметить, что существо выглядит немного не так, как на иллюстрациях Гора из «Челмедведосвина»; видимо, на самом деле Гор воображал его именно таким. Внешний вид Челмедведосвина здесь основан во многом на мутанте-медведе из хоррора 1979 года «Пророчество».

Другие 
 Картман прыгает сквозь окно так же, как он делал это в эпизоде «Мандомба», и он точно так же ошарашен после прыжка.
 В эпизоде «Приходят соседи» появлялся лев Аслон — пародия на Аслана, появляющегося здесь.
 Иисус, здесь появляющийся как житель Воображляндии, ранее присутствовал во множестве серий сериала как житель реального мира.
 Среди обитателей злой половины Воображляндии — королева-паучиха, которой поклонялись католические священники всего мира в эпизоде «Пылкая католическая любовь».
 Среди злых персонажей можно увидеть демонов, которые под командованием Сатаны готовились напасть на Рай в «Лучшие друзья навсегда». Одного из них можно увидеть на картинке за Челмедведосвином.
 Хищник не впервые появляется в сериале, в эпизоде «Собственный эпизод Баттерса» в сцене, когда Баттерс идёт сквозь страшный лес, на его голове появляется характерный треугольный лазерный прицел Хищника и показывается вид из глаз Хищника в инфракрасном спектре, хотя сам Хищник показан не был.

Цензура 
Эпизод стал вторым во всём сериале (после «Le Petit Tourette»), получивший более жёсткий по сравнению с обычным TV-MA рейтинг TV-MA LV. Причиной можно считать насилие и жестокость как в действии, так и в диалогах эпизода.

Примечания

Ссылки 

 «Imaginationland Episode II» на South Park Studios 
 Сценарий серии «Imaginationland Episode II» 
 «Imaginationland: The Movie» 
 

Фильмы-кроссоверы